Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Centaur, d'après le centaure, créature moitié humaine et moitié cheval de la mythologie grecque :

 Le  est une frégate de  rang armée de 24 canons lancée en 1746 et vendue en 1761.
 Le  est un vaisseau de 74 canons de  rang. Lancé par la marine française sous le nom de Centaure, il est capturé à la bataille de Lagos en 1759 et perdu lors d'un ouragan en 1782.
 Le  est un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1797. Rayé du service actif en 1816, il est détruit en 1819.
 Le  est une frégate à vapeur lancée en 1845 et démolie en 1864.
 Un croiseur protégé de la classe Edgar aurait dû0 se nommer HMS Centaur mais il est renommé  en 1890, avant son lancement l'année suivante.
 Le  est un croiseur de classe C et est le premier navire de la sous-classe Centaur. Il est lancé en 1916 et vendu à la casse en 1934.
 Un destroyer de la classe C aurait dû se nommer HMS Centaur. Commandé en 1942, il est modifié en destroyer de classe Weapon et renommé HMS Tomahawk en 1943. Il est finalement lancé en 1946 sous le nom de .
 Le  est un porte-avions de la , lancé en 1947 et démoli en 1970.

Notes et références 
 
 

Centaur